Vrnčani est un toponyme qui peut désigner :
Vrnčani, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica ;
Vrnčani, un village de Serbie situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica.